Карповский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Карпово Второе.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1533 человека, в том числе 717 мужчин и 816 женщин.

Состав поселения 
 Засурье (посёлок) — 
 Карпово Второе (село, административный центр) — 
 Карпово Первое (село) —

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района